Il singolare del torneo di tennis Punta del Este Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Emanuel Couto che ha battuto in finale Marcelo Charpentier 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Franco Davín (primo turno)
 Kris Goossens (primo turno)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Álex López Morón (secondo turno)

 Sergio Cortés (primo turno)
 Johan Van Herck (secondo turno)
 Adrian Voinea (primo turno)
 Gabriel Silberstein (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Punta del Este Challenger 1995